Мора́гас () — испанская (каталанская) фамилия.

Известные носители:
 Морагас Кантареро, Эльвира (1881—1936) — блаженная римско-католической церкви, мученица.
 Ольер-и-Морагас, Нарсис (1846—1930) — каталанский писатель-реалист и натуралист.

См. также 
 Морага